A Copa das Nações Árabes de 1963, disputada em Beirute, no Líbano, foi a primeira edição da Copa das Nações Árabes. A taça ficou com a Tunísia, seu único título na competição.

O torneio foi disputado por cinco seleções no sistema de pontos corridos.

Grupo

Campeão

Ligações externas 
 

Copa Árabe da FIFA
1963 no futebol